Solen peut désigner :
 Solen, une ville du Dakota du Nord aux États-Unis ;
 Solen, un prénom masculin ou féminin ;
 Solen, un genre de mollusques bivalves ;
 Solen, une entreprise française spécialisée dans le calcul de la luminosité et de l'ensoleillement.

Voir aussi